Ralivilágbajnok gyártók listája

Gyártók szerint

Nemzetek szerint

Jegyzetek 

Autóversenyzés témájú listák
Gyartok